Револьд Александрович Леонов (1925—1994) — советский хоккеист (защитник) и хоккейный тренер. Мастер спорта СССР.

Биография 

В хоккей с мячом стал играть в 1938 в Москве на стадионе «Юных пионеров». Позднее перешёл в хоккей с шайбой. Свою карьеру он начал в клубных динамовских командах. В 1947 году пробился в основной состав москвичей. Помимо «Динамо» Леонов выступал за «ВВС», «Крылья Советов», «Спартак», «Химик» и «Темп». Выступал за сборную Москвы. В 1951 году сыграл за сборную СССР в неофициальной товарищеской игре против сборной Польши, которая завершилась со счетом 15:3 в пользу советских хоккеистов.

Быстрый, манёвренный защитник. Играл тактически грамотно, строго и внимательно, пунктуально выполнял тренерские указания, активно подключался к атакам. Участник Великой Отечественной войны. Награждён орденами Красной Звезды (1944) и Отечественной войны II степени (1945).

Помимо хоккея играл в клубных динамовских командах по футболу и хоккею с мячом. В частности, в 1946 году Револьд Леонов провел 1 игру в первенстве СССР по футболу за ивановское «Динамо».

После завершения карьеры стал тренером. Работал с юношеских и молодёжных команд «Крыльев Советов» (М) — (1961—1964), ангарским «Ермаком» — 1964—1970, рыбинским «Метеором» — 1971—1974 и рязанский «Бураном» — 1978—1979. С 1979 по 1986 годы Револьд Леонов входил в тренерский штаб московской команды «Серп и молот». В сезоне 1991/92 занимал пост тренера-консультанта «Ермака».

С 1975 года Револьд Леонов трудился в должности инструктора по футболу и хоккею на стадионе «Связист» в Москве.

Достижения 

 Чемпион СССР: 1951/52, 1952/53
 Серебряный призёр чемпионата СССР: 1949/50, 1954/55
 Бронзовый призёр чемпионата СССР: 1947/48, 1953/54
 Обладатель кубка СССР:1952
 Финалист кубка СССР:1951, 1954

Примечания

Ссылки 
 Биография на hokkeist.info
 Профиль на сайте московского «Динамо»
 Статистика на сайте EuroHockey.com 
 Все футболисты «Текстильщика» 

Игроки ХК «Динамо» Москва
Игроки ХК ВВС МВО
Игроки ХК «Крылья Советов»
Игроки ХК «Спартак» Москва
Футболисты по алфавиту
Футболисты СССР
Игроки ФК «Текстильщик» Иваново
Хоккейные тренеры России
Спортсмены нескольких видов спорта